Drapé peut désigner :

 Drapé : L'agencement des étoffes, des plis des vêtements représentés en peinture ou en sculpture
 Lou drapé : Un cheval fabuleux d'Aigues-Mortes